Christopher John Osgood (né le  à Peace River en Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue en tant que gardien de but et a joué 17 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Biographie 
Il a été sélectionné en  au repêchage de 1991 par les Red Wings de Détroit, où il jouera jusqu'en 2001.

À sa troisième saison avec les Red Wings, le 6 mars 1996, il marque un but lors d'un match contre les Whalers de Hartford. C'est la quatrième fois dans l'histoire de la LNH qu'un gardien est crédité d'un but, après Billy Smith et Ron Hextall à deux reprises. Cette saison même, il a été mis en nomination pour remporter le trophée Vézina remis au meilleur gardien de but de la LNH mais l'honneur revient finalement à Jim Carey, gardien de but des Capitals de Washington.

Après un court passage aux Islanders de New York et aux Blues de Saint-Louis, il revient à Détroit en 2005. Il prolonge son contrat de 3 ans avec les Red Wings en 2008.
Il est au second rang de l'histoire de la concession des Red Wings au titre des victoires et des blanchissages derrière le défunt Terry Sawchuk.

Chris Osgood a participé au Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey en 1996, et 2008, il a été nommé au match en 1997 mais n'a pas participé due à une blessure. Il a gagné trois fois la Coupe Stanley avec les Red Wings.

Le 27 décembre 2010, lors d'une victoire 4-3 en prolongation contre l'Avalanche du Colorado, il réalise la  de sa carrière et devient le dixième gardien de l'histoire de la LNH à franchir ce cap.

Osgood a pris sa retraite du hockey professionnel le 19 juillet 2011.

Trophées et honneurs personnels 
 Deuxième équipe d'étoiles de la LNH en 1996.
 Trophée William-M.-Jennings en 1996 avec Mike Vernon et en 2008 avec Dominik Hašek.
 A joué le Match des étoiles de la LNH en 1996 et en 2008.
 Champion de la Coupe Stanley avec les Red Wings en 1997, 1998 et 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1989-1990 || Tigers de Medicine Hat || LHOu || 57 || 24 || 28 || 2 ||  || 228 || 4,42 || 88,3 || 0 || 30 || 0 || 3 || 3 || 0 || 3 || 173 || 17 || 5,90 || || 0 || || ||
|-
| 1990-1991 || Tigers de Medicine Hat || LHOu || 46 || 23 || 18 || 3 ||  || 173 || 3,95 || 90,1 || 2 || 26 || 1 || 4 || 12 || 7 || 5 || 712 || 42 || 3,53 ||  || 0 || || ||
|-
| rowspan="3"|1991-1992 || Tigers de Medicine Hat || LHOu || 15 || 10 || 3 || 0 || 819 || 44 || 3,22 || || 0 || 16 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| Wheat Kings de Brandon || LHOu || 16 || 3 || 10 || 1 || 890 || 60 || 4,04 || || 1 || 6 || 0 || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| Thunderbirds de Seattle || LHOu || 21 || 12 || 7 || 1 ||  || 65 || 3,20 || || 1 || 18 || 0 || 1 || 15 || 9 || 6 || 904 || 51 || 3,38 || || 0 || || ||
|-
| 1992-1993 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 45 || 19 || 19 || 4 ||  || 159 || 3,91 || 88,0 || 0 || 12 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 59 || 2 || 2,03 || || 0 || || ||
|-
| 1993-1994 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 4 || 3 || 1 || 0 || 239 || 13 || 3,26 || 89,3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Red Wings de Détroit || LNH || 41 || 23 || 8 || 5 ||  || 105 || 2,86 || 89,5 || 2 || 2 || 0 || 0 || 6 || 3 || 2 || 307 || 12 || 2,35 || 89,1 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| 1994-1995 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 6 || 3,00 || 90,8 || 0 || 2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Red Wings de Détroit || LNH || 19 || 14 || 5 || 0 ||  || 41 || 2,26 || 91,7 || 1 || 2 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 68 || 2 || 1,76 || 92,0 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1995-1996 || Red Wings de Détroit || LNH || 50 || 39 || 6 || 5 ||  || 106 || 2,17 || 91,1 || 5 || 4 || 1 || 2|| 15 || 8 || 7 || 936 || 33 || 2,12 || 89,8 || 2 || 4 || 0 || 0
|-
| 1996-1997 || Red Wings de Détroit || LNH || 47 || 23 || 13 || 9 ||  || 106 || 2,30 || 91,0 || 6 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 47 || 2 || 2,55 || 90,5 || 0 || 2 || 0 || 0
|-
| 1997-1998 || Red Wings de Détroit || LNH || 64 || 33 || 20 || 11 ||  || 140 || 2,21 || 91,3 || 6 || 31 || 0 || 0 || 22 || 16 || 6 ||  || 48 || 2,12 || 91,8 || 2 || 12 || 0 || 1
|-
| 1998-1999 || Red Wings de Détroit || LNH || 63 || 34 || 25 || 4 ||  || 149 || 2,42 || 91,0 || 3 || 8 || 0 || 3 || 6 || 4 || 2 || 358 || 14 || 2,35 || 91,9 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| 1999-2000 || Red Wings de Détroit || LNH || 53 || 30 || 14 || 8 ||  || 126 || 2,40 || 90,7 || 6 || 18 || 0 || 1 || 9 || 5 || 4 || 547 || 18 || 1,97 || 92,4 || 2 || 4 || 0 || 1
|-
| 2000-2001 || Red Wings de Détroit || LNH || 52 || 25 || 19 || 4 ||  || 127 || 2,69 || 90,3 || 1 || 8 || 0 || 0 || 6 || 2 || 4 || 365 || 15 || 2,47 || 90,5 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || Islanders de New York || LNH || 66 || 32 || 25 || 6 ||  || 156 || 2,50 || 91,0 || 4 || 10 || 0 || 4 || 7 || 3 || 4 || 392 || 17 || 2,60 || 91,2 || 0  || 4 || 0 || 0 
|-
| rowspan="2"|2002-2003 || Islanders de New York || LNH || 37 || 17 || 14 || 4 ||  || 97 || 2,92 || 89,4 || 2 || 12 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| Blues de Saint-Louis || LNH || 9 || 4 || 3 || 2 || 532 || 27 || 3,05 || 88,8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 7 || 3 || 4 || 417 || 17 || 2,45 || 90,7 || 1 || 4 || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || Blues de Saint-Louis || LNH || 67 || 31 || 25 || 8 ||  || 144 || 2,24 || 91,0 || 3 || 10 || 0 || 0 || 5 || 1 || 4 || 287 || 12 || 2,51 || 89,0 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| 2005-2006 || Red Wings de Détroit || LNH || 32 || 20 || 6 || 5 ||  || 85 || 2,76 || 89,7 || 2 || 8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 3 || 2 || 1 || 0 || 180 || 10 || 3,34 || 88,2 || 0 || 2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Red Wings de Détroit || LNH || 21 || 11 || 9 || 6 ||  || 46 || 2,38 || 90,7 || 0 || 6 || 0 || 1  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Red Wings de Détroit || LNH || 43 || 27 || 9 || 4 ||  || 84 || 2,09 || 91,4 || 4 || 0 || 0 || 3 || 19 || 14 || 4 ||  || 30 || 1,55 || 93,0 || 3 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Red Wings de Détroit || LNH || 46 || 26 || 9 || 8 ||  || 137 || 3,09 || 88,7 || 2 || 8 || 0 || 2 || 23 || 15 || 8 ||  || 47 || 2,01 || 92,6 || 2 || 2 || 0 || 2
|-
| 2009-2010 || Red Wings de Détroit || LNH || 23 || 7 || 9 || 4 ||  || 63 || 3,02 || 88,8 || 1 || 0 || 0 || 1  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Red Wings de Détroit || LNH || 11 || 5 || 3 || 2 || 629 || 29 || 2,77 || 90,3 || 0 || 4 || 0 || 0  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 744 || 401 || 216 || 95 ||  ||  || 2,49 || 90,5 || 50 || 137 || 1 || 19
| 129 || 74 || 49 ||  || 267 || 2,09 || 91,6 || 15 || 32 || 0 || 5

Références 

Naissance en novembre 1972
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Gagnant du trophée William-M.-Jennings
Champion de la Coupe Stanley
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey